

Geografie 
 Temù, een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia
Onderdistrict in Indonesië
 Temu (Prambon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Temu (Kanor), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Temu (Kanatang), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Soemba in de provincie Oost-Nusa Tenggara

Personen 
 Naftali Temu (1945-2003), een Keniaans atleet